Oceaniska mästerskapet i fotboll för damer 2010 spelades i Auckland, Nya Zeeland, mellan 29 september och 8 oktober 2010. Turneringen organiserades av Oceania Football Confederation för nionde gången. Nya Zeeland vann sin fjärde seger och kvalade in till VM 2011.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Finalspel

Semifinaler

Match om tredje plats

Final

Vinnare

Skytteligan 

12 mål
  Amber Hearn

7 mål
  Sarah Gregorius
  Hannah Wilkinson

6 mål
  Rosie White
5 mål
  Zeena Limbai

4 mål
  Ria Percival
3 mål
  Hayley Moorwood
  Heimiri Alvarez

Källor 
 OFC. Women's Nations Cup Top Stories på oceaniafootball.com
 Roberto Di Maggio. Tabell & Resultat på RSSSF.com

Noter 

2010 i Nya Zeeland
Fotbollsåret 2010
Internationella fotbollstävlingar i Nya Zeeland
2010
Sportevenemang i Auckland
Auckland under 2000-talet